Кубок Белоруссии по футболу 2020/2021 — 30-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Формат 
Турнир стартует со стадии 1 квалификационного раунда. В этом, а также во 2-м раунде и в 1/16 финала хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводятся в сезоне 2020, 1/4 и более поздние — в сезоне 2021.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

Победитель соревнования автоматически участвует в розыгрыше Лиги Европы сезона 2021/2022 со 2-го квалификационного раунда.

Представительство участников

Клубы-участники 
Данные клубы принимают участие в турнире:

Отборочные стадии

Первый отборочный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 6 обладателей Кубков областей (КФК − Коллективы Физической Культуры);
 12 клубов Второй Лиги (Д3).
7 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

30-й розыгрыш Кубка стартовал ещё до окончания предыдущего турнира. Игры состоялись 16 мая 2020 года.

Результаты матчей данной стадии.

Второй отборочный раунд 
На этой стадии примут участие:
 9 победителей 1-го квалификационного раунда;
 9 клубов Второй Лиги (Д3);
 13 клубов Первой Лиги (Д2).
18 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры запланированы на 6 июня 2020 года.

* Крумкачы (Минск) (Д2) автоматически вышли в 1/16 финала, ввиду отсутствия соперника.

Финальный этап

Турнирная сетка

1/16 финала 
На этой стадии приняли участие:
 15 победителей 2-го квалификационного раунда;
 1 клуб Первой Лиги (Д2);
 16 клубов Высшей Лиги (Д1).

8 июня прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись в августе-сентябре 2020 года.

1/8 финала 
Игры состоялись в сентябре-декабре 2020 года.

1/4 финала 
На этом этапе сильнейшие определялись по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 6-7 марта и 6-7 апреля 2021 года.

1/2 финала 
На этом этапе сильнейшие определялись по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 21 апреля и 5 мая 2021 года.

Финал 

Финальный матч Кубка Беларуси состоялся 23 мая 2021 года в Гомеле на стадионе «Центральный».

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 30-й Кубок Беларуси (2020/2021)

Белоруссия
2020/2021